Vejen Kommune er en kommune i Region Syddanmark efter Kommunalreformen i 2007. Den indeholder både områder fra Sydjylland (nord for den gamle grænse) og Sønderjylland (syd for grænsen).

Vejen Kommune opstod ved sammenlægning af:

 Rødding Kommune
 Brørup Kommune
 Holsted Kommune
 Vejen Kommune (1970-2006)

Vejen Kommune er blandt Danmarks mest erhvervsvenlige kommuner i en række undersøgelser [Fx Dansk Byggeri], samt bruger kommunen mange ressourcer på at brande sig selv som en fødevarekommune.

Byer

Politik

Kommunalrådet

Nuværende byråd

Byråd 2018-2022

Borgmestre

Sogne i Kommunen 
Medlemmer af Folkekirken (indbyggere) pr. 1. juli 2010

Kilder 

 
Kommuner i Region Syddanmark